Millbrook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Millbrook Township (Illinois)
 Millbrook Township (Kansas)
 Millbrook Township (Michigan)